1999/2000 е 52-рия сезон на българското футболно първенство от създаването на „А“ група през 1948 г. В шампионата участват 16 отбора, като се играе всеки срещу всеки в две срещи на разменено гостуване. За победа се начисляват 3 точки, за равенство 1, а за загуба не се начисляват точки.

Заради намаляването на числеността на групата за сезон 2000/01, отборите заели последните три места отпадат директно в „Б“ група, а класиралите се на 12-о и 13-о място играят баражи с 2-рия и 3-тия от втория ешелон.

Новите отбори в групата са Черноморец (Бургас), Олимпик (Тетевен) и Беласица (Петрич). Преди началото на сезона обаче Олимпик се обединява с Берое и мести седалището си в Стара Загора, като клубът участва под името Олимпик-Берое. Актуален шампион е Литекс (Ловеч), който преди началото на сезона се преименува на Ловеч.

Участващи отбори 
Отборите са подредени по азбучен ред.

Треньорски смени

Класиране 

 Олимпик (Тетевен) се обединява с Берое (Стара Загора), като новото име на клуба е Олимпик-Берое (Стара Загора). Срещата в Стара Загора Олимпик-Берое – Велбъжд (Кюстендил) е прекратена при резултат 0:1 и е присъден служебен резултат 4:0 в полза на гостите. Също така от актива на Шумен са отнети 3 точки заради неявяване при домакинството им срещу Славия (София). За тази среща е присъден служебен резултат 3:0 в полза на гостите

Баражи 
14.06.2000 г. - гр. София

Добруджа (Добрич) - Хебър-Искър (Пазарджик) 0:2

Олимпик-Берое (Стара Загора) - Спартак (Плевен) 1:0

Голмайстори

Състав на шампиона Левски (София)

Източници 
 bulgarian-football.com – Български футболен архив

1999/00
1999/00
2000 година в България
1999 година в България